Acanthatrium är ett släkte av plattmaskar. Acanthatrium ingår i familjen Lecithodendriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Acanthatrium